Kaczmarski − polskie nazwisko. Na początku lat 90. nosiło je ponad 8000 osób.

Znani Kaczmarscy 
 Anna Trojanowska-Kaczmarska (1931-2007) − malarka i pedagog
 Agnieszka Kaczmarska (ur. 1975) − działaczka polityczna i samorządowa
 Artur Kaczmarski (ur. 1962) − aktor filmowy i dubbingowy
 Beata Kaczmarska (ur. 1970) − lekkoatletka
 Feliks Kaczmarski (1925-2009) − fotografik
 Jacek Kaczmarski (1957-2004) − poeta, prozaik, piosenkarz, twórca tekstów piosenek, bard Solidarności
 Janusz Kaczmarski (1931-2009) − wieloletni prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, ojciec Jacka
 Krzysztof Kaczmarski (ur. 1965) − historyk
 Leszek Kaczmarski (ur. 1963) − trener koszykówki
 Małgorzata Kaczmarska (ur. 1959) − aktorka filmowa i dubbingowa
 Marta Czarny-Kaczmarska − klawesynistka i profesor sztuki.
 Marcin Kaczmarski (ur. 1994) − pływak
 Urszula Kaczmarska (1936-2009) − członkini zespołu pieśni i tańca „Śląsk"
 Wilhelm Kaczmarski (1895-1960) − górnik, działacz komunistyczny
 Zygmunt Kaczmarski – muzyk, pedagog

Zobacz też 
 Kaczmarski underground – festiwal twórczości Jacka Kaczmarskiego

Przypisy 

Polskie nazwiska